Pridham ist der Familienname folgender Personen:

 Cherie Pridham (* 1971), britische Sportliche Leiterin
 Chris Pridham (* 1965), kanadischer Tennisspieler
 Henry Pridham-Wippell (1885–1952), britischer Marineoffizier
 Jack Pridham (1929–2012), britischer Biochemiker
 William Pridham (1841–1919), kanadischer Schafzüchter und Politiker